Троицкое — название ряда населённых пунктов в России и странах Ближнего Зарубежья.

Грузия 
 Троицкое (позже Калинино) — до 1935 г. название села Самеба Ниноцминдского муниципалитета края Самцхе-Джавахетия.

Казахстан 
 Троицкое — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Троицкое — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.
 Троицкое — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Троицкое — название села Тассай до 2000 года, Хромтауский район Актюбинской области.
 Троицкое — прежнее название села Кокжазык, Ескильдинский район Алма-Атинской области.
 Троицкое — до 1929 г. название города Каскелен Алма-Атинской области.
 Троицкое — название села Салкынтобе до 1993 года, Жарминский район Восточно-Казахстанской области.
 Троицкое — прежнее название села Маркатай, Железинский район Павлодарской области.

Молдавия 
 Троицкое — село в Чимишлийском районе.

Россия

Алтайский край 
 Троицкое — село в Троицком районе.
 Троицкое — село в Усть-Пристанском районе.

Амурская область 
 Троицкое — село в Ивановском районе.

Башкортостан 
 Троицкое — село в Архангельском районе.
 Троицкое — село в Мелеузовском районе.
 Троицкое — посёлок в Уфимском районе, в 2005 году объединён с селом Булгаково.

Брянская область 
 Троицкое — село в Рогнединском районе.

Бурятия 
 Троицкое — село в Прибайкальском районе.

Вологодская область 
 Троицкое — село в Вашкинском районе.
 Троицкое — деревня в Грязовецком районе.
 Троицкое — деревня в Череповецком районе.

Воронежская область 
 Троицкое — село в Лискинском районе.
 Троицкое — село в Новохопёрском районе.
 Троицкое — село в Семилукском районе.

Калмыкия 
 Троицкое — село в Целинном районе.

Калужская область 
 Троицкое — село в Жуковском районе.
 Троицкое — село в Куйбышевском районе.
 Троицкое  —  деревня в Медынском районе, сельское поселение деревня Глухово
 Троицкое —  деревня в Медынском районе, сельское поселение деревня Брюхово
Троицкое — деревня в Ферзиковском районе, бывшее Любутское.
 Троицкое — до 1938 года посёлок городского типа, ныне входит в состав города Кондрово, Дзержинский район

Кемеровская область 
 Троицкое — село в Ижморском районе.

Кировская область 
 Троицкое — село в Кильмезском районе.

Костромская область 
 Троицкое — деревня в Антроповском районе.
 Троицкое — село в Сусанинском районе.
 Троицкое — село в Шарьинском районе.

Красноярский край 
 Троицкое — село в Большемуртинском районе.

Курганская область 
 Троицкое — деревня в Мишкинском районе.
 Троицкое — деревня в Петуховском районе.

Курская область 
 Троицкое — село в Железногорском районе.
 Троицкое — село в Кореневском районе.
 Троицкое — деревня в Курчатовском районе.
 Троицкое — село в Пристенском районе, Бобрышевский сельсовет.
 Троицкое — село в Пристенском районе, Черновецком сельсовете.
 Троицкое — деревня в Советском районе.

Липецкая область 
 Троицкое — деревня в Долгоруковском районе.
 Троицкое — село в Измалковском районе.
 Троицкое — село Лев-Толстовского района
 Троицкое — село Липецкого района

Москва 
 Троицкое — деревня в Троицком административном округе
Троицкое — прежнее название посёлка Мосрентген в Новой Москве

Московская область 
 Троицкое — деревня в Клинском районе, сельское поселение Нудольское.
 Троицкое — деревня в Клинском районе, городское поселение Высоковск.
 Троицкое — село в городском округе Мытищи.
 Троицкое — село в Одинцовском районе.
 Троицкое — село в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Троицкое — село в Воскресенском районе.
 Троицкое — село в Княгининском районе.

Новосибирская область 
 Троицкое — село в Баганском районе.
 Троицкое — село в Карасукском районе.
 Троицкое — село в Чистоозёрном районе.

Омская область 
 Троицкое — село в Омском районе.

Оренбургская область 
 Троицкое — село в Асекеевском районе.
 Троицкое — село в Бузулукском районе.
 Троицкое — село в Сорочинском районе.
 Троицкое — село в Тюльганском районе.

Орловская область 
 Троицкое — село в Верховском районе.
 Троицкое — село в Ливенском районе.
 Троицкое — село в Новосильском районе.
 Троицкое — село в Орловском районе.
 Троицкое — деревня в Покровском районе.
 Троицкое — деревня в Свердловском районе.

Пензенская область 
 Троицкое — село в Башмаковском районе.
 Троицкое — село в Пачелмском районе.

Приморский край 
 Троицкое — село в Ханкайском районе.

Псковская область 
 Троицкое — деревня в Печорском районе.

Ростовская область 
 Троицкое — село в Неклиновском районе.

Рязанская область 
 Троицкое — село в Захаровском районе.
 Троицкое — село в Сараевском районе.
 Троицкое — деревня в Шацком районе.

Самарская область 
 Троицкое — село в Безенчукском районе.
 Троицкое — село в Сызранском районе.

Саратовская область 
 Троицкое — село в Самойловском районе, упразднено в 2001 г.

Сахалинская область 
 Троицкое — село в Анивском городском округе.

Северная Осетия 
 Троицкое — село в Моздокском районе.

Свердловская область 
 Троицкое — село в городском округе Богданович.
 Троицкое — деревня в Гаринском городском округе.
 Троицкое — село в Каменском городском округе.

Смоленская область 
 Троицкое — деревня в Демидовском районе.
 Троицкое — деревня в Духовщинском районе.
 Троицкое — деревня в Монастырщинском районе.
 Троицкое — опустевшая деревня в Хиславичском районе.

Тамбовская область 
 Троицкое — село в Мучкапском районе.

Тверская область 
 Троицкое — деревня в Жарковском районе.
 Троицкое — деревня в Западнодвинском районе.
 Троицкое — деревня в Зубцовском районе.
 Троицкое — деревня в Калининском районе.
 Троицкое — деревня в Кашинском районе.
 Троицкое — деревня в Торжокском районе.

Тульская область 
 Троицкое — село в Арсеньевском районе.
 Троицкое — село в Узловском районе.
 Троицкое — деревня в Ясногорском районе.

Тюменская область 
 Троицкое — село в Нижнетавдинском районе.

Удмуртия 
 Троицкое — деревня в Завьяловском районе.

Ульяновская область 
 Троицкое — село в Инзенском районе.

Хабаровский край 
 Троицкое — село в Нанайском районе.

Хакасия 
 Троицкое — село в Боградском районе.

Чувашия 
 Троицкое — деревня в Вурнарском районе.

Ярославская область 
 Троицкое — деревня в Борисоглебском районе.
 Троицкое — село в Некрасовском районе.
 Троицкое — деревня в Переславском районе.
 Троицкое — село в Переславском районе.
 Троицкое — село в Угличском районе.

Украина

Днепропетровская область 
 Троицкое — село в Новомосковском районе.
 Троицкое — село в Павлоградском районе.
 Троицкое — село в Петропавловском районе.
 Троицкое — село в Пятихатском районе.
 Троицкое — село в Синельниковском районе.

Донецкая область 
 Троицкое — село в Покровском районе.
 Троицкое — село в Славянском районе.
 Троицкое — село в Ясиноватском районе.

Запорожская область 
 Троицкое (до 2016 года — Карла Маркса) — село в Бердянском районе.
 Троицкое — село в Мелитопольском районе.
 Троицкое — до 1938 г. название села Чкалово в Приазовском районе.

Киевская область 
 Троицкое (до 2016 г. — Довгалевское) — село в Ракитнянском районе.

Луганская область 
 Троицкое — село в Перевальском районе.
 Троицкое — село в Попаснянском районе.
 Троицкое — посёлок в Троицком районе.

Николаевская область 
 Троицкое — село в Вознесенском районе.
 Троицкое — село в Новоодесском районе.

Одесская область 
 Троицкое — село в Беляевском районе.
 Троицкое — село в Любашёвском районе.

Сумская область 
 Троицкое — село в Середино-Будском районе.

Харьковская область 
 Троицкое — село в Шевченковском районе.

Черниговская область 
 Троицкое — село в Новгород-Северском районе.

Другое 
 Троицкое — остановочный пункт ВСЖД на Транссибирской магистрали.
 Троицкое — остановочный пункт на участке Инза — Сызрань I.

См. также